El Torneig de Chengdu 2019, oficialment conegut com a Chengdu Open 2019, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 de setembre de 2019 al Sichuan International Tennis Center de Chengdu, Xina.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019